Битва при Рамле 

Рамла была важным городом на дороге из Иерусалима в порт Аскалон. Порт Аскалон защищала крупнейшая в Палестине крепость Фатимидов и из Аскалона египтяне могли каждый год проводить атаки на Иерусалимское королевство, часто именно у Рамлы встречались армии крестоносцев и египтян. При Рамле в первые годы существования Иерусалимского королевства произошли несколько битв:  

 Битва при Рамле (1101) — первая битва близ палестинского города Рамла, состоявшаяся 7 сентября 1101 года между крестоносцами Иерусалимского королевства и войсками египетских Фатимидов.
  — вторая битва  близ палестинского города Рамла, состоявшаяся 17 мая 1102 года между крестоносцами Иерусалимского королевства и войсками египетских Фатимидов.
 Битва при Рамле (1105) — третья битва близ палестинского города Рамла, состоявшаяся 27 августа 1105 года между крестоносцами Иерусалимского королевства и войсками египетских Фатимидов.
Битва при Рамле (1177) — другое название битвы при Монжизаре, которая состоялась 25 ноября 1177 года в сеньории Рамла между султаном Египта Салах ад-Дином и силами Иерусалимского королевства.